Dunshirn ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Dunshirn (geb. 1977), österreichischer Philologe
 Ernst Dunshirn (1935–2020), österreichischer Musiker und Chorleiter